KOŠARKA

Slovenska reprezentanca gluhih         

Dosežek: 3. mesto         1. SP gluhih v košarki - ATENE (GRE) 2002

BEŠIĆ Almir

BUDELLI Christian Alexander

DREKONJA Nejc                

GROŠELJ Simon                

JAKOFČIČ Miha                

KRAJAČIĆ Roman              

LUKIĆ Saša            

RANKOVIĆ Peter                

STARC Domen                  

ŠEBJAN Damjan

              

MIRKO JERMAN                                                           

SP:                           1974    VILLAFRANCA (ITA)

Dosežek:                  1. mesto                  

Športna panoga         kolesarstvo, sprint na 1000 m                    

ANTON KLEPEC                                      

SP:                           1974    VILLAFRANCA (ITA)

Dosežek:                  3. mesto                  

Športna panoga         kolesarstvo, cestna dirka na 100 km                    

         

EVA POTOČNIK ZORKO                                                         

SP:                           2001    RIM (ITA)      

Dosežek:                  1. mesto                  

Športna panoga         judo, do 52 kg                    

                                         

SP:                           2004    MOSKVA (RUS)      

Dosežek:                  1. mesto                  

Športna panoga         judo, do 52 kg                    

                                                   

SP:                           2004    MOSKVA (RUS)      

Dosežek:                  1. mesto                  

Športna panoga        judo, absolutno                  

         

ANJA DREV                                             

SP-mladinsko:                     2013    NESSELWANG (NEM)        

Dosežek:                             2. mesto                  

Športna panoga                   alpsko smučanje, smuk                  

                                                   

SP-mladinsko:                     2013    NESSELWANG (NEM)        

Dosežek:                             3. mesto                  

Športna panoga                   alpsko smučanje, superveleslalom            

                                                   

SP:                           2017    INNERKREMS (AVS)

Dosežek:                  3. mesto                  

Športna panoga         alpsko smučanje, smuk                  

                                                   

SP:                           2017    INNERKREMS (AVS)

Dosežek:                  3. mesto                  

Športna panoga         alpsko smučanje, superkombinacija          

                                                                                    

JOŽE KEREC                                           

SP:                           1978    OBERSTDORF (NEM)        

Dosežek:                  1. mesto                  

Športna panoga        šah-ekipno              

                                                   

SP:                           1982    PALMA DE MALLORCA (ŠPA)      

Dosežek:                  1. mesto                  

Športna panoga        šah-ekipno              

                                                   

SP:                           1986    ALBUFEIRA (POR)  

Dosežek:                  1. mesto                  

Športna panoga         šah-ekipno              

                                                   

SP:                           1990    VESZPREM (MAD)  

Dosežek:                  1. mesto                  

Športna panoga        šah-ekipno              

                                                   

SP:                           1984    WASHINGTON (ZDA)        

Dosežek:                   1. mesto                  

Športna panoga         šah-posamezno